Liga Campionilor 2019-20 a fost cea de-a 65-a ediție a competiției europene intercluburi de fotbal organizată de UEFA, și sezonul al 28-lea, de la redenumirea sa din Cupa Campionilor Europeni în Liga Campionilor.

Liverpool FC a fost campioana en-titre, dar ea, împreună cu cealaltă finalistă al sezonului precedent, Tottenham Hotspur, au fost eliminați în optimi, în urma înfrângerilor cu Atlético Madrid și, respectiv, RB Leipzig. Finala s-a jucat pe Estádio da Luz din Lisabona, Portugalia. FC Bayern München a învins Paris Saint-Germain FC cu scorul de 1–0 și a devenit prima câștigătoare a unei cupe europene care a câștigat toate meciurile lor în timpul turneului. În plus, germanii și-au asigurat cea de-a doua triplă continentală, devenind doar cel de-al doilea club european care a făcut acest lucru și au devenit prima echipă care a revendicat orice competiție europeană cu un procentaj de victorii de 100%.

Preliminarii 
La miniturneul preliminar participă campioanele naționale din țările clasate pe pozițiile 52-55 în clasamentul alcătuit pe baza coeficienților UEFA, valabil pentru ediția 2019-20. Toate meciurile fiind disputate pe Stadionul Fadil Vokrri din Priștina, Kosovo. Cele trei echipe învinse în semifinale și finală participă în etapa a doua a calificărilor pentru Europa League.
Tragerea la sorți a meciurilor din preliminarii a avut loc pe 11 iunie 2019 la sediul UEFA din Nyon, Elveția.

Semifinale

Finala

Calificări Q1 
În prima etapă a calificărilor participă 31 de campioane naționale din țările clasate pe pozițiile 20-51 în clasamentul alcătuit pe baza coeficienților UEFA, valabil pentru ediția 2019-20 precum și câștigătoarea turneului preliminar.

Turul I

Turul II 

La scorul general 2–2, MTÜ Nõmme JK Kalju s-a calificat datorită numărului mai mare de goluri marcate în deplasare.

FC Saburtalo Tbilisi s-a calificat cu scorul general 4–3.

HJK Helsinki s-a calificat cu scorul general 5–2.

La scorul general 3–3, Valletta FC s-a calificat datorită numărului mai mare de goluri marcate în deplasare.

The New Saints FC s-a calificat cu scorul general 3–2.

FK Steaua Roșie Belgrad s-a calificat cu scorul general 2–1.

La scorul general 0–0, Dundalk FC s-a calificat în urma loviturilor de departajare.

Rosenborg BK Trondheim s-a calificat cu scorul general 6–0.

Qarabağ FK s-a calificat cu scorul general 2–0.

AIK Solna s-a calificat cu scorul general 4–3.

Ferencvárosi TC Budapesta s-a calificat cu scorul general 5–3.

FC BATE Borisov s-a calificat cu scorul general 3–2.

FC CFR 1907 Cluj s-a calificat cu scorul general 3–2.

NK Maribor s-a calificat cu scorul general 5–0.

La scorul general 2–2, FK Sutjeska Nikšić s-a calificat în urma loviturilor de departajare.

Celtic FC Glasgow s-a calificat cu scorul general 5–2.

Calificări Q2

Turul I

Turul II 

APOEL Nicosia s-a calificat cu scorul general 4–0.

Celtic FC Glasgow s-a calificat cu scorul general 7–0.

FC CFR 1907 Cluj s-a calificat cu scorul general 3–2.

La scorul general 4–4, FC Basel 1893 s-a calificat datorită numărului mai mare de goluri marcate în deplasare.

GNK Dinamo Zagreb s-a calificat cu scorul general 5–0.

Ferencvárosi TC Budapesta s-a calificat cu scorul general 4–2.

Olympiacos SF Pireu s-a calificat cu scorul general 4–0.

FK Steaua Roșie Belgrad s-a calificat cu scorul general 3–2.

La scorul general 4–4, NK Maribor s-a calificat datorită numărului mai mare de goluri marcate în deplasare.

Qarabağ FK s-a calificat cu scorul general 4–1.

Rosenborg BK Trondheim s-a calificat cu scorul general 3–2.

FC Copenhaga s-a calificat cu scorul general 3–0.

Calificări Q3

Turul I

Turul II 

APOEL Nicosia s-a calificat cu scorul general 3–2.

Rosenborg BK Trondheim s-a calificat cu scorul general 6–2.

Club Brugge KV s-a calificat cu scorul general 4–3.

La scorul general 2–2, FK Steaua Roșie Belgrad s-a calificat în urma loviturilor de departajare.

GNK Dinamo Zagreb s-a calificat cu scorul general 5–1.

Linzer ASK s-a calificat cu scorul general 5–2.

Olympiacos SF Pireu s-a calificat cu scorul general 3–0.

Amsterdamsche FC Ajax s-a calificat cu scorul general 5–4.

FC CFR 1907 Cluj s-a calificat cu scorul general 5–4.

La scorul general 3–3, FC Krasnodar s-a calificat datorită numărului mai mare de goluri marcate în deplasare.

Baraj

Turul I

Turul II 

Olympiacos SF Pireu s-a calificat cu scorul general 6–1.

La scorul general 3–3, FK Steaua Roșie Belgrad s-a calificat datorită numărului mai mare de goluri marcate în deplasare.

GNK Dinamo Zagreb s-a calificat cu scorul general 3–1.

Club Brugge KV s-a calificat cu scorul general 3–1.

Amsterdamsche FC Ajax s-a calificat cu scorul general 2–0.

SK Slavia Praga s-a calificat cu scorul general 2–0.

Faza grupelor

Tragerea la sorți 
Tragerea la sorți a grupelor a avut loc în data de 29 august la sediul UEFA. Cele 32 de echipe calificate au fost împărțite în 4 urne valorice. În urna capilor de serie au intrat deținătoarea trofeului Ligii Campionilor 2018-2019, deținătoarea trofeului UEFA Europa League 2018-2019 precum și campioanele federațiilor clasate pe pozițiile 1-6 în clasamentul alcătuit pe baza coeficienților UEFA, valabil pentru ediția 2019-20.
Celelalte 24 de echipe au fost repartizate în urnele 2-4 în funcție de clasarea lor în clasamentul general întocmit pe baza coeficienților UEFA al cluburilor.

Urna 1
  Liverpool FC
  Chelsea FC Londra
  FC Barcelona
  Manchester City FC
  Juventus FC Torino
  FC Bayern München
  Paris Saint-Germain FC
  FC Zenit Sankt Petersburg

Urna 2
  Real Madrid CF
  Club Atletico de Madrid
  BV Borussia 09 Dortmund
  SSC Napoli
  FC Șahtar Donețk
  Tottenham Hotspur FC
  Amsterdamsche FC Ajax
  SL Benfica

Urna 3
  Olympique Lyonnais
  Bayer 04 Leverkusen
  FC Salzburg
  Olympiacos SF Pireu
  Club Brugge KV
  Valencia CF
  FC Internazionale Milano
  GNK Dinamo Zagreb

Urna 4
  FC Lokomotiv Moscova
  KRC Genk
  Galatasaray SK Istanbul
  RB Leipzig
  Slavia Praga 
  FK Steaua Roșie Belgrad
  Atalanta BC
  LOSC Lille

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Optimi de finală 
Tragerea la sorți a optimilor de finală a avut loc în data de 16 decembrie la sediul UEFA. Cele 16 de echipe calificate au fost împărțite în 2 urne valorice. În urna capilor de serie au intrat câștigătoarele celor 8 grupe iar în urna a doua cluburile clasate pe poziția a doua din grupe. Tururile au fost jucate așa cum au fost programate pe 18, 19, 25 și 26 februarie, la fel ca primul set retururi în 10 și 11 martie 2020. Din cauza îngrijorărilor cu privire la Pandemia de coronaviroză (COVID-19) din Europa, a doua serie de retururi au fost amânate de UEFA la 13 martie 2020. La 17 iunie 2020, UEFA a anunțat că retururile rămase vor fi jucate în perioada 7–8 august 2020, locul urmând a fi decis între stadionul echipei gazdă și un stadion neutru din Portugalia (la Estádio do Dragão din Porto și Estádio D. Afonso Henriques din Guimarães). Cu toate acestea, la 9 iulie 2020, UEFA a anunțat că manșele retur rămase vor avea loc pe stadioanele echipei gazdă.

Turul I

Turul II 

Atalanta BC s-a calificat cu scorul general 8–4.

RB Leipzig s-a calificat cu scorul general 4–0.

Club Atletico de Madrid s-a calificat cu scorul general 4–2.

Paris Saint-Germain FC s-a calificat cu scorul general 3–2.

La scorul general 2–2, Olympique Lyonnais s-a calificat datorită numărului mai mare de goluri marcate în deplasare.

Manchester City FC s-a calificat cu scorul general 4–2.

FC Bayern München s-a calificat cu scorul general 7–1.

CF Barcelona s-a calificat cu scorul general 4–2.

Sferturi de finală
La 17 iunie 2020, UEFA a anunțat că, din cauza pandemiei de COVID-19 din Europa, etapele finale ale competiției vor avea o schimbare de format. Sferturile de finală, semifinalele și finala se vor juca într-un format cu o singură manșă în perioada 12-23 august 2020 pe Estádio da Luz și Estádio José Alvalade din Lisabona, Portugalia. Meciurile se vor juca cu porțile închise, deși spectatorii ar putea fi lăsați să examineze situația și deciziile administrației naționale și locale.
După reînceperea competiției din august 2020, vor fi permise maximum cinci schimbări, cu o a șasea permisă în timp suplimentar. Cu toate acestea, fiecare echipă va primi doar trei oportunități de a efectua înlocuirile, cu o a patra oportunitate fiind în timp suplimentar, excluzând înlocuirile făcute la pauză, înainte de începerea timpului suplimentar și la pauza timpului suplimentar.

Meciuri

Semifinale

Meciuri

Finala
Deși finala din acest sezon a fost programată inițial pe Stadionul Olimpic Atatürk, organizatorii au luat deciza ca ultimul act al acestei ediții să se desfășoare pe Estádio da Luz, măsura venind ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Paris Saint-Germain FC a ajuns pentru prima dată în finala Ligii Campionilor, în timp ce pentru FC Bayern München a fost cea de-a unsprezecea finală, ultima dată evoluând în finala din sezonul 2012-2013, unde a reușit să o învingă cu scorul de 2-1 pe rivala ei, Borussia Dortmund, și obținând astfel cel de-al cincilea ei titlu UCL.

Referințe

Vezi și 
UEFA Europa League 2019-2020
UEFA Youth League 2019-2020

Sezoanele Ligii Campionilor
2019 în fotbal
2020 în fotbal